Seznam korpusov z zaporedno številko 49.

Seznam 
 Pehotni
 49. strelski korpus (ZSSR)
 49. korpus (Wehrmacht)
 49. gorski korpus (Wehrmacht)
 49. korpus (Ruski imperij)

Glej tudi